Ugolino ist der Name folgender Personen:

 Gregor IX. (Ugolino dei Conti di Segni; * um 1167, † 1241), von 1227 bis 1241 Papst
 Ugolino della Gherardesca (* ca. 1220; † 1289), toskanischer Adliger sardischer Herkunft, Flottenbefehlshaber und Politiker der Stadtrepublik Pisa
 Ugolino Lorenzetti * im 14. Jahrhundert, italienischer Maler der sienesischen Schule
 Ugolino de Vivaldo (ital. auch Ugolino Vivaldi; † nach 1291), genuesischer Entdecker
 Blaisio Ugolino (Vorname auch: Blasius oder Biagio, Nachname auch: Ugolini oder Ugolinus; * um 1700), italienischer Polyhistor
 Mariví Ugolino (* 1943), uruguayische Künstlerin und Dozentin

Ugolino ist der Name des folgenden Werks:
 Ugolino (Drama) (1768) ist eine Tragödie von Heinrich Wilhelm von Gerstenberg